El Estadio Alfredo Díaz Angulo, más conocido como El Coloso Del Dique, es un estadio de fútbol municipal de la ciudad mexicana de Guamúchil, Sinaloa. 

Actualmente juegan como locales los Murciélagos FC de la Liga Premier de Ascenso de la Segunda División de México. y el primer gol fue marcado por Baruc Ramírez Limón del estado de Nuevo León.

El estadio cuenta con una capacidad para 5000 aficionados, conexión a Internet, esto para que los aficionados puedan estar activos cuando se utilice el "D.T. Electrónico". Se pretende ampliarlo a una capacidad para 15 000 aficionados, si se logra alcanzar el ascenso a la Liga de Ascenso de México.

Estadios de fútbol de México
Instalaciones deportivas en el estado de Sinaloa